Emmanuel Dolivet (1854-1910), sculpteur français ;
 Léontine Dolivet (1888-1974), laïque chrétienne, catéchiste ;
  (1908-1989), producteur de films et militant communiste ;
  (1909-1984), maire de Fontenay-aux-Roses de 1946 à 1977.